Płochocin ist der Name von drei Dörfern in Polen.
 Płochocin (Warlubie) (ehemals Groß Plochotschin), Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Płochocin (Ożarów Mazowiecki), Woiwodschaft Masowien
 Płochocin (Dobra) (ehemals Luisenhof, Kreis Ueckermünde), Woiwodschaft Westpommern